Seetzen är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Heinrich Seetzen (1906–1945), tysk jurist och SS-man
 Ulrich Jasper Seetzen (1767–1811), tysk naturforskare och orientalist

Tyska efternamn